Die Saison 1955/56 war die 1. Spielzeit der Ekstraliga, der höchsten polnischen Eishockeyspielklasse, und 21. Austragung der polnischen Eishockeymeisterschaft. Meister wurde zum insgesamt siebten Mal in der Vereinsgeschichte Legia Warszawa. Gwardia Bydgoszcz und Gwardia Katowice stiegen in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der acht Mannschaften insgesamt 14 Spiele. Der Erstplatzierte der Hauptrunde wurde Meister. Die beiden Letztplatzierten stiegen in die 2. Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Bester Torschütze der Saison wurde Hilary Skarżyński von Górnik Kattowitz mit 28 Toren.

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1955
Eishockeysaison 1955/56